Сангвинети () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сангвинети, Илария (род. 1994) — итальянская велогонщица.
 Сангвинети, Коррадо (род. 1964)  епископ римско-католической церкви.
 Сангвинети, Эдоардо (1930—2010) — итальянский писатель, переводчик, поэт, профессор итальянской литературы Генуэзского университета.
 См. также